Judith Miller (1941-2017) philosophe française ;
 Judith Miller (1948-), journaliste américaine.